Етап Формули-2 у Сахірі 2023 (офіційно — 2023 Sakhir Formula 2 round)  — етап чемпіонату світу Формули-2, який відбувся 4-5 березня 2023 року на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн. Це перший етап чемпіонату світу.

Переможцем спринту став швейцарець Ральф Бошунг (Campos Racing). Друге місце посів Денніс Хаугер (MP Motorsport), а 3-м фінішував Віктор Мартен (ART Grand Prix).

Переможцем гонки став француз Тео Пуршер (ART Grand Prix). Друге місце посів Ральф Бошунг (Campos Racing), а 3-м фінішував Зейн Мелоуні (Carlin).

Вільний заїзд

Кваліфікація

Спринт

Гонка

Положення у чемпіонаті після гонки 

 Особистий залік

 Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 
Гонка на офіційному сайті Формули-2
Формула-2 — Чемпіонат 2023
Сахір
2023 у бахрейнському спорті